Okręty US Navy o nazwie USS "Rathburne", pochodzącej od Johna Rathbuna. "Rathburne" jest nieprawidłowo zapisanym nazwiskiem Rathbun, które bywa także zapisywane Rathbourne, Rathburn lub Rathbon:
Pierwszy "Rathburne" (DD-113) był niszczycielem typu Wickes zwodowanym w 1917 i skreślonym z listy w 1945.
Drugi "Rathburne" (DE-1057) był fregatą typu Knox, zwodowaną w 1969, skreśloną z listy w 1995 i zatopiony ogniem dział BAP Montero w trakcie ćwiczeń SINKEX wchodzących w skład RIMPAC 2002.
Rathburne